Antonio van Diemen - gouverneur-generaal van de VOC, naamgever van onderstaand schip
 Nedlloyd Van Diemen (schip, 1984) - containerschip
 Van Diemen International - carrosseriebouwer